de in Suriname algemeen gebruikte benaming voor koereiger
 een soms in Suriname gebruikte benaming voor het dorp Berlijn (dorp)